Kovács Jenő
 Kovács Jenő (1910–1990) állatorvos, egyetemi tanár
 Kovács Jenő (1930) erdőmérnök
 Kovács Jenő (1936–1995) röplabdázó, edző
 Kovács Jenő (1948–2021) üzletember, politikus (MSZMP, MSZP)
 Kovács Jenő (1957) mérnök, politikus (MDF)
 Kovács Jenő (?) szobrászművész, restaurátor
 Kovács Jenő (?) SZOT-díjas és Rózsa Ferenc-díjas újságíró
hasonló nevűek
 Kovács Jenő István (1888–1966) laptulajdonos, újságíró, rádiós
 Kovács Katona Jenő (1910–1944) író, újságíró, szerkesztő